X-47 es la denominación empleada por dos aviones no tripulados:

 Northrop Grumman X-47A Pegasus.
 Northrop Grumman X-47B, versión naval del anterior.